Animal Magic – traccia dell'album Peter Gabriel di Peter Gabriel del 1978
 Animal Magic – album dei The Blow Monkeys del 1986
 Animal Magic – singolo di Belouis Some del 1987
 Animal Magic – album di Bonobo del 2001